FC Mondercange peut désigner :
 Football Club Mondercange ;
 FC Mondercange (féminines).

Homonymie de clubs sportifs